Alfons VI kan syfta på:

 Alfons VI av León och Kastilien (1065-1109)
 Alfons VI av Portugal (1643-1667)